Die Liste der Ersten Bürgermeister von Sauerlach gibt einen Überblick über die Bürgermeister der oberbayerischen Gemeinde Sauerlach im Landkreis München.

Erste Bürgermeister

Legende

Literatur 
 Karl Hobmair: Hachinger Heimatbuch. – Oberhaching, 1979.
 Förderverein Heimatfreunde Sauerlach e. V. (Hrsg.): Sauerlach – Das Tor zum Bayerischen Oberland. – Sauerlach, 2000.

Einzelnachweise 

Sauerlach
!
Burgermeister Sauerlach